Sunnyside (pel·lícula), pel·lícula muda escrita, produïda i dirigida per Charles Chaplin i protagonitzada per ell mateix i Edna Purviance
 Sunnyside (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah
 Sunnyside (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Sunnyside-Tahoe City, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Sunnyside (comtat de Fresno), localitat a Califòrnia
 Sunnyside (comtat de Placer), localitat a Califòrnia